La route départementale 911, ou RD 911, est une des routes départementales de France correspondant à :
 l'ancienne RN 10 dans la Gironde, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 10B dans les Pyrénées-Atlantiques, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 11 dans la Charente-Maritime, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 111 dans l'Aveyron, le Lot et le Lot-et-Garonne, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 211 dans les Alpes-de-Haute-Provence, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 310 dans les Hauts-de-Seine
 l'ancienne RN 511 dans la Savoie et la Haute-Savoie, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 811 dans la Manche et l'Orne, déclassée en 1972

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes des Alpes-de-Haute-Provence
 Routes de l'Aveyron
 Routes de la Charente-Maritime
 Routes de la Gironde
 Routes du Lot
 Routes de Lot-et-Garonne
 Routes de la Manche
 Routes de l'Orne
 Routes des Pyrénées-Atlantiques
 Routes de la Savoie
 Routes de la Haute-Savoie
 Routes des Hauts-de-Seine

911